Vichada – departament w Kolumbii
 Vichada – rzeka w Ameryce Południowej (Kolumbia), prawy dopływ Orinoko